

Cidades romanas 
 Bragança (Portugal) — em Portugal
 Corunha — na antiga Galécia, Espanha
 Bregenz — na antiga Récia, Áustria
 Briançon — nos Alpes, França

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos